

Lieux et monuments
 Château de Sermet, près de Loubejac (Dordogne).

Patronyme
 Antoine Pascal Hyacinthe Sermet, (1732-1808), fut évêque constitutionnel de la Haute-Garonne et écrivain occitan.
 Pierre Cabanel de Sermet, (1801-1875), est un ingénieur français.
 Julien Sermet (1855-1906), écrivain français.
 Hüseyin Sermet, (1955- ), est un pianiste et compositeur turc.
 Christophe Sermet (né en 1971), acteur.
 Elie Sermet (1900-1944) syndicaliste mort en déportation au camp de Dora.

Homonymie
Homonymie de patronyme